Джейн:

 Джейн, Джон Фредерик Томас (1865—1916) — основатель, главный и долго единственный редактор справочника по боевым кораблям мира.
 Джейн, Кори (род. 1983) — новозеландский регбист. 
 Джейн, Навин (род. 1959) — американский предприниматель.
 Джейн, Томас (род. 1969) — американский актёр.
 Джейн, Элиза (род. 1993) — американская порноактриса.
 Джейн — женское английское имя, произошло от старофранцузского Жанна.
 Джейн Грей (1537—1554) — королева Англии с 10 июля 1553 года по 19 июля 1553 года. Известна также как «королева на девять дней».
 Джейн Дарвелл (1879—1967) — американская актриса.
 Джейн Дарлинг (род. 1980) — чешская порноактриса.
 Джейн Доу — американский детективный многосерийный фильм.
 Джейн Морган (род. 1920) — американская эстрадная певица.
 Джейн Остин — художественный фильм, драма режиссёра Джулиана Джаррольда.
 Джейн Остин на Манхэттене — фильм Merchant Ivory Productions для телекомпании London Weekend Television.
 Джейн Пауэлл (род. 1929) — американская актриса, певица и танцовщица.
 Джейн Сеймур (род. 1951) — британская актриса, продюсер и писательница. 
 Джейн Фостер — вымышленный персонаж, появлявшийся в комиксах издательства Marvel Comics.